Линли — фамилия. Известные носители:
 Линли, Коди (род. 1989) — американский актёр, рэпер и певец.
 Линли, Кэрол (1942—2019) — американская актриса и модель, номинант на премию «Золотой глобус» в 1959 году.
 Линли, Элизабет Энн (1754—1792) — британская актриса, дочь композитора Томаса Линли и его жены Мэри Джонсон.
 Далия Линли-Чиверс — литературный персонаж из «Вампирских тайн», серии книг о Суки Стакхаус пера Шарлин Харрис.